«Литературная летопись Москвы» — книжная серия, выходившая массовыми тиражами в издательстве «Московский рабочий» (Москва) в 1985—1990 годах. Книги серии содержат произведения разных жанров (от художественных до документальных) многих известных авторов, красочно рисующих многообразные стороны жизни Москвы XIX — начала XX столетия.

Формат: 84x108/32 (~130х205 мм); переплёт ледериновый, у каждого издания — своего цвета и оттенка.

Выявлено 15 книг серии.

Книги серии

1985

1986 
 
 В содержании разделы: Анекдотическое время; Вихрь; Старая театральная Москва.

1987 
 
 Содержание: Произведения писателей и поэтов — посетителей салона З. А. Волконской: А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского, Д. В. Давыдова, Адама Мицкевича, К. К. Павловой, С. Е. Раича, А. Н. Муравьёва, В. Ф. Одоевского, Д. В. Веневитинова, В. К. Кюхельбекера, А. С. Хомякова, С. П. Шевырёва, М. П. Погодина, И. В. Киреевского, а также стихи, посвящённые З. А. Волконской.
 
 Словарь имён полководцев и военачальников: С. 465-474.

1988

1989 
 
 
 Примечания: с. 579-588.

1990

Литература 
 Краткая литературная энциклопедия. В 9 томах.

Ссылки 
 Книги серии в электронном каталоге

Книжные серии по алфавиту
Книжные серии художественной литературы
Книжные серии СССР
Книжные серии издательства «Московский рабочий»
Книги о Москве